Sclerodomus är ett släkte av mossdjur. Sclerodomus ingår i familjen Sclerodomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Sclerodomus